|-
|(120501)||1993 PA8|| align=right|16,0|| align=right|2,388|| align=right|0,253|| align=right|3,70|| align=right|3,690||MBA||15. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(120502)||1993 QD9|| align=right|17,0|| align=right|2,448|| align=right|0,192|| align=right|4,68|| align=right|3,830||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120503)||1993 RW3|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,269|| align=right|11,17|| align=right|4,064||MBA||12. září 1993||Palomar||PCAS
|-
|(120504)||1993 SS10|| align=right|16,2|| align=right|2,381|| align=right|0,178|| align=right|3,19|| align=right|3,672||MBA||22. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(120505)||1993 ST10|| align=right|16,4|| align=right|2,386|| align=right|0,179|| align=right|1,00|| align=right|3,684||MBA||22. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(120506)||1993 TO1|| align=right|14,1|| align=right|2,446|| align=right|0,214|| align=right|25,11|| align=right|3,825||MBA||15. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(120507)||1993 TK14|| align=right|16,6|| align=right|2,400|| align=right|0,222|| align=right|1,36|| align=right|3,716||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120508)||1993 TC16|| align=right|15,9|| align=right|3,092|| align=right|0,249|| align=right|4,10|| align=right|5,436||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120509)||1993 TJ16|| align=right|15,9|| align=right|2,468|| align=right|0,095|| align=right|5,87|| align=right|3,876||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120510)||1993 TU16|| align=right|15,6|| align=right|3,147|| align=right|0,191|| align=right|2,24|| align=right|5,582||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120511)||1993 TA20|| align=right|15,5|| align=right|2,518|| align=right|0,075|| align=right|2,78|| align=right|3,994||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120512)||1993 TW20|| align=right|16,8|| align=right|2,378|| align=right|0,206|| align=right|2,01|| align=right|3,667||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120513)||1993 TJ25|| align=right|15,0|| align=right|3,086|| align=right|0,156|| align=right|12,11|| align=right|5,422||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120514)||1993 TY26|| align=right|16,4|| align=right|2,438|| align=right|0,224|| align=right|3,93|| align=right|3,806||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120515)||1993 TX31|| align=right|16,8|| align=right|2,428|| align=right|0,193|| align=right|3,31|| align=right|3,782||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120516)||1993 TY33|| align=right|16,6|| align=right|2,395|| align=right|0,180|| align=right|5,01|| align=right|3,705||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120517)||1993 UU8|| align=right|14,6|| align=right|3,011|| align=right|0,051|| align=right|10,88|| align=right|5,223||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120518)||1993 VC7|| align=right|16,2|| align=right|2,458|| align=right|0,202|| align=right|4,89|| align=right|3,852||MBA||9. listopadu 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120519)||1994 AM7|| align=right|15,6|| align=right|2,595|| align=right|0,163|| align=right|13,39|| align=right|4,181||MBA||7. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120520)||1994 AW14|| align=right|16,6|| align=right|2,524|| align=right|0,083|| align=right|1,99|| align=right|4,010||MBA||13. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120521)||1994 CY11|| align=right|15,7|| align=right|2,559|| align=right|0,224|| align=right|3,87|| align=right|4,093||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120522)||1994 NU2|| align=right|16,9|| align=right|2,172|| align=right|0,223|| align=right|1,43|| align=right|3,201||MBA||11. července 1994||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(120523)||1994 PR4|| align=right|15,7|| align=right|3,059|| align=right|0,211|| align=right|4,41|| align=right|5,350||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120524)||1994 PW4|| align=right|15,5|| align=right|3,109|| align=right|0,167|| align=right|4,37|| align=right|5,482||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120525)||1994 PV6|| align=right|16,3|| align=right|2,204|| align=right|0,178|| align=right|3,69|| align=right|3,272||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120526)||1994 PB7|| align=right|17,0|| align=right|2,337|| align=right|0,212|| align=right|1,42|| align=right|3,571||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120527)||1994 PZ7|| align=right|16,0|| align=right|2,301|| align=right|0,144|| align=right|5,30|| align=right|3,490||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120528)||1994 PD12|| align=right|15,6|| align=right|2,786|| align=right|0,110|| align=right|4,59|| align=right|4,649||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120529)||1994 PH20|| align=right|16,1|| align=right|2,283|| align=right|0,167|| align=right|3,04|| align=right|3,449||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120530)||1994 PJ21|| align=right|17,1|| align=right|2,350|| align=right|0,241|| align=right|2,35|| align=right|3,602||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120531)||1994 PV26|| align=right|16,7|| align=right|2,358|| align=right|0,225|| align=right|2,99|| align=right|3,619||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120532)||1994 PX38|| align=right|17,1|| align=right|2,230|| align=right|0,191|| align=right|3,74|| align=right|3,330||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120533)||1994 PM39|| align=right|16,9|| align=right|2,196|| align=right|0,112|| align=right|3,09|| align=right|3,253||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120534)||1994 RS5|| align=right|17,0|| align=right|2,326|| align=right|0,212|| align=right|1,43|| align=right|3,546||MBA||12. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120535)||1994 RO6|| align=right|16,4|| align=right|2,806|| align=right|0,037|| align=right|2,56|| align=right|4,698||MBA||12. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120536)||1994 RV10|| align=right|16,6|| align=right|2,309|| align=right|0,050|| align=right|7,00|| align=right|3,507||MBA||12. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120537)||1994 RO29|| align=right|15,6|| align=right|2,894|| align=right|0,068|| align=right|2,34|| align=right|4,921||MBA||3. září 1994||La Silla||La Silla
|-
|(120538)||1994 SP5|| align=right|15,4|| align=right|2,967|| align=right|0,064|| align=right|4,00|| align=right|5,110||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120539)||1994 SQ5|| align=right|15,4|| align=right|2,801|| align=right|0,038|| align=right|4,15|| align=right|4,686||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120540)||1994 SK13|| align=right|14,9|| align=right|3,002|| align=right|0,112|| align=right|8,73|| align=right|5,201||MBA||30. září 1994||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(120541)||1994 TX3|| align=right|17,3|| align=right|2,297|| align=right|0,170|| align=right|3,86|| align=right|3,481||MBA||2. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120542)||1994 TX8|| align=right|16,7|| align=right|2,308|| align=right|0,096|| align=right|2,27|| align=right|3,505||MBA||8. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120543)||1994 UC7|| align=right|16,9|| align=right|2,319|| align=right|0,169|| align=right|2,00|| align=right|3,532||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120544)||1994 WK|| align=right|15,6|| align=right|1,926|| align=right|0,095|| align=right|22,82|| align=right|2,672||MBA||25. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(120545)||1994 WS|| align=right|15,9|| align=right|2,219|| align=right|0,219|| align=right|1,99|| align=right|3,305||MBA||25. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(120546)||1994 WJ8|| align=right|14,8|| align=right|2,984|| align=right|0,103|| align=right|10,15|| align=right|5,155||MBA||28. listopadu 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120547)||1994 YJ3|| align=right|16,9|| align=right|2,407|| align=right|0,135|| align=right|1,94|| align=right|3,733||MBA||31. prosince 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120548)||1995 BO|| align=right|15,9|| align=right|2,385|| align=right|0,179|| align=right|10,19|| align=right|3,683||MBA||23. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(120549)||1995 BL10|| align=right|16,9|| align=right|2,451|| align=right|0,177|| align=right|1,56|| align=right|3,837||MBA||29. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120550)||1995 BS10|| align=right|16,1|| align=right|2,279|| align=right|0,113|| align=right|4,22|| align=right|3,439||MBA||29. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120551)||1995 BX10|| align=right|14,7|| align=right|3,057|| align=right|0,132|| align=right|11,83|| align=right|5,344||MBA||29. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120552)||1995 CY2|| align=right|15,0|| align=right|3,045|| align=right|0,055|| align=right|3,42|| align=right|5,313||MBA||1. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120553)||1995 CZ2|| align=right|15,1|| align=right|3,081|| align=right|0,257|| align=right|5,41|| align=right|5,406||MBA||1. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120554)||1995 CW5|| align=right|14,8|| align=right|3,103|| align=right|0,215|| align=right|10,55|| align=right|5,466||MBA||1. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120555)||1995 CV8|| align=right|17,0|| align=right|1,944|| align=right|0,003|| align=right|20,01|| align=right|2,710||MBA||4. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120556)||1995 CG10|| align=right|16,6|| align=right|2,423|| align=right|0,208|| align=right|2,83|| align=right|3,771||MBA||4. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120557)||1995 DY3|| align=right|14,9|| align=right|2,461|| align=right|0,143|| align=right|8,03|| align=right|3,861||MBA||21. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120558)||1995 DN4|| align=right|15,2|| align=right|3,106|| align=right|0,176|| align=right|11,17|| align=right|5,474||MBA||21. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120559)||1995 EB2|| align=right|16,2|| align=right|2,434|| align=right|0,152|| align=right|2,02|| align=right|3,797||MBA||1. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120560)||1995 EZ4|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,169|| align=right|3,36|| align=right|3,709||MBA||2. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120561)||1995 EJ5|| align=right|15,2|| align=right|3,143|| align=right|0,136|| align=right|9,34|| align=right|5,571||MBA||2. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120562)||1995 FP4|| align=right|16,2|| align=right|2,395|| align=right|0,197|| align=right|2,33|| align=right|3,706||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120563)||1995 FY4|| align=right|15,8|| align=right|2,380|| align=right|0,300|| align=right|4,53|| align=right|3,671||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120564)||1995 FD5|| align=right|16,5|| align=right|2,441|| align=right|0,147|| align=right|2,81|| align=right|3,813||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120565)||1995 FX5|| align=right|16,3|| align=right|2,540|| align=right|0,090|| align=right|6,05|| align=right|4,046||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120566)||1995 FB6|| align=right|17,7|| align=right|2,427|| align=right|0,126|| align=right|1,93|| align=right|3,779||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120567)||1995 FU6|| align=right|15,9|| align=right|3,196|| align=right|0,134|| align=right|2,67|| align=right|5,712||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120568)||1995 FX12|| align=right|16,1|| align=right|2,433|| align=right|0,072|| align=right|1,81|| align=right|3,795||MBA||27. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120569)||1995 FU20|| align=right|14,5|| align=right|3,146|| align=right|0,171|| align=right|11,30|| align=right|5,580||MBA||24. března 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(120570)||1995 GK2|| align=right|16,0|| align=right|3,190|| align=right|0,154|| align=right|5,25|| align=right|5,698||MBA||2. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120571)||1995 HF1|| align=right|17,0|| align=right|2,450|| align=right|0,135|| align=right|4,08|| align=right|3,833||MBA||24. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120572)||1995 MQ4|| align=right|15,6|| align=right|2,654|| align=right|0,038|| align=right|9,28|| align=right|4,322||MBA||29. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120573)||1995 MU7|| align=right|16,7|| align=right|2,435|| align=right|0,081|| align=right|6,31|| align=right|3,799||MBA||25. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120574)||1995 OB10|| align=right|17,8|| align=right|2,136|| align=right|0,185|| align=right|1,98|| align=right|3,122||MBA||19. července 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(120575)||1995 QD|| align=right|16,1|| align=right|2,791|| align=right|0,185|| align=right|10,15|| align=right|4,663||MBA||17. srpna 1995||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(120576)||1995 QK2|| align=right|14,7|| align=right|2,650|| align=right|0,240|| align=right|13,60|| align=right|4,313||MBA||25. srpna 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(120577)||1995 QU5|| align=right|17,0|| align=right|2,523|| align=right|0,226|| align=right|9,97|| align=right|4,006||MBA||22. srpna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120578)||1995 QV12|| align=right|16,2|| align=right|2,724|| align=right|0,260|| align=right|8,27|| align=right|4,496||MBA||22. srpna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120579)||1995 QB15|| align=right|16,4|| align=right|2,564|| align=right|0,090|| align=right|7,91|| align=right|4,106||MBA||28. srpna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120580)||1995 SF|| align=right|17,4|| align=right|2,162|| align=right|0,175|| align=right|1,54|| align=right|3,178||MBA||17. září 1995||Kleť||Z. Moravec
|-
|(120581)||1995 SN7|| align=right|16,5|| align=right|2,651|| align=right|0,028|| align=right|0,45|| align=right|4,316||MBA||17. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120582)||1995 SB12|| align=right|15,9|| align=right|2,657|| align=right|0,070|| align=right|3,12|| align=right|4,331||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120583)||1995 SS15|| align=right|16,1|| align=right|2,778|| align=right|0,078|| align=right|3,52|| align=right|4,630||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120584)||1995 SU15|| align=right|16,0|| align=right|2,512|| align=right|0,104|| align=right|0,75|| align=right|3,982||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120585)||1995 SA24|| align=right|16,0|| align=right|2,722|| align=right|0,073|| align=right|3,63|| align=right|4,491||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120586)||1995 SE25|| align=right|16,1|| align=right|2,714|| align=right|0,035|| align=right|3,14|| align=right|4,471||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120587)||1995 SM31|| align=right|15,0|| align=right|2,584|| align=right|0,076|| align=right|11,93|| align=right|4,153||MBA||21. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120588)||1995 SK34|| align=right|15,6|| align=right|2,694|| align=right|0,027|| align=right|13,28|| align=right|4,420||MBA||22. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120589)||1995 SP34|| align=right|16,6|| align=right|2,869|| align=right|0,037|| align=right|2,39|| align=right|4,858||MBA||22. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120590)||1995 ST42|| align=right|16,2|| align=right|2,736|| align=right|0,076|| align=right|3,13|| align=right|4,525||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120591)||1995 SE51|| align=right|15,6|| align=right|2,746|| align=right|0,022|| align=right|1,53|| align=right|4,550||MBA||26. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120592)||1995 SM52|| align=right|16,1|| align=right|2,807|| align=right|0,042|| align=right|3,08|| align=right|4,702||MBA||29. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120593)||1995 SR62|| align=right|16,5|| align=right|2,684|| align=right|0,041|| align=right|2,57|| align=right|4,396||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120594)||1995 SD72|| align=right|16,6|| align=right|2,721|| align=right|0,080|| align=right|2,58|| align=right|4,486||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120595)||1995 TK6|| align=right|15,9|| align=right|2,721|| align=right|0,078|| align=right|9,24|| align=right|4,487||MBA||15. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120596)||1995 UM12|| align=right|15,7|| align=right|2,673|| align=right|0,127|| align=right|2,17|| align=right|4,370||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120597)||1995 UW14|| align=right|16,2|| align=right|2,802|| align=right|0,099|| align=right|3,00|| align=right|4,690||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120598)||1995 UU17|| align=right|16,1|| align=right|2,713|| align=right|0,145|| align=right|8,52|| align=right|4,468||MBA||18. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120599)||1995 UN35|| align=right|15,8|| align=right|2,800|| align=right|0,215|| align=right|14,01|| align=right|4,684||MBA||21. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120600)||1995 UE56|| align=right|16,9|| align=right|2,195|| align=right|0,091|| align=right|1,49|| align=right|3,251||MBA||23. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120601)||1995 UN73|| align=right|16,8|| align=right|2,223|| align=right|0,217|| align=right|6,39|| align=right|3,314||MBA||20. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120602)||1995 VZ1|| align=right|15,5|| align=right|2,725|| align=right|0,112|| align=right|5,91|| align=right|4,497||MBA||11. listopadu 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(120603)||1995 VN4|| align=right|16,3|| align=right|2,703|| align=right|0,280|| align=right|4,85|| align=right|4,442||MBA||14. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120604)||1995 VF7|| align=right|16,3|| align=right|2,230|| align=right|0,111|| align=right|3,18|| align=right|3,330||MBA||14. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120605)||1995 VX7|| align=right|16,0|| align=right|2,775|| align=right|0,009|| align=right|1,12|| align=right|4,622||MBA||14. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120606)||1995 VH11|| align=right|15,7|| align=right|2,679|| align=right|0,091|| align=right|3,78|| align=right|4,384||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120607)||1995 VH17|| align=right|16,5|| align=right|2,264|| align=right|0,128|| align=right|8,05|| align=right|3,407||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120608)||1995 WV11|| align=right|15,3|| align=right|2,858|| align=right|0,020|| align=right|7,13|| align=right|4,831||MBA||16. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120609)||1995 WW12|| align=right|16,0|| align=right|2,658|| align=right|0,158|| align=right|4,07|| align=right|4,333||MBA||16. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120610)||1995 WF15|| align=right|17,8|| align=right|2,137|| align=right|0,121|| align=right|1,21|| align=right|3,123||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120611)||1995 WB17|| align=right|16,3|| align=right|2,735|| align=right|0,058|| align=right|2,42|| align=right|4,522||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120612)||1995 WF18|| align=right|16,8|| align=right|2,163|| align=right|0,148|| align=right|1,27|| align=right|3,181||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120613)||1995 WV19|| align=right|15,4|| align=right|2,793|| align=right|0,063|| align=right|4,22|| align=right|4,668||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120614)||1995 WZ24|| align=right|16,2|| align=right|2,308|| align=right|0,120|| align=right|6,22|| align=right|3,505||MBA||18. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120615)||1995 WO27|| align=right|15,9|| align=right|2,711|| align=right|0,075|| align=right|3,78|| align=right|4,464||MBA||19. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120616)||1995 WE33|| align=right|15,5|| align=right|2,733|| align=right|0,158|| align=right|3,71|| align=right|4,517||MBA||20. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120617)||1995 XE4|| align=right|16,1|| align=right|2,791|| align=right|0,073|| align=right|5,89|| align=right|4,662||MBA||14. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120618)||1995 YD5|| align=right|13,9|| align=right|4,000|| align=right|0,261|| align=right|3,91|| align=right|8,000||HLD||16. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120619)||1995 YU10|| align=right|16,3|| align=right|2,282|| align=right|0,153|| align=right|5,22|| align=right|3,446||MBA||18. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120620)||1995 YT20|| align=right|15,7|| align=right|2,990|| align=right|0,243|| align=right|3,40|| align=right|5,168||MBA||25. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120621)||1996 AS13|| align=right|15,3|| align=right|3,098|| align=right|0,216|| align=right|10,47|| align=right|5,452||MBA||15. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120622)||1996 AD14|| align=right|15,9|| align=right|2,319|| align=right|0,138|| align=right|7,03|| align=right|3,531||MBA||15. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120623)||1996 BM6|| align=right|16,8|| align=right|2,353|| align=right|0,253|| align=right|3,03|| align=right|3,609||MBA||18. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120624)||1996 EM2|| align=right|14,9|| align=right|3,004|| align=right|0,033|| align=right|10,12|| align=right|5,205||MBA||11. března 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(120625)||1996 ES6|| align=right|16,1|| align=right|2,296|| align=right|0,100|| align=right|5,63|| align=right|3,478||MBA||11. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120626)||1996 EE8|| align=right|15,1|| align=right|2,979|| align=right|0,105|| align=right|11,18|| align=right|5,142||MBA||11. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120627)||1996 EM9|| align=right|15,7|| align=right|3,121|| align=right|0,096|| align=right|1,38|| align=right|5,512||MBA||12. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120628)||1996 FO21|| align=right|15,8|| align=right|3,077|| align=right|0,172|| align=right|4,40|| align=right|5,397||MBA||24. března 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120629)||1996 GC8|| align=right|16,3|| align=right|2,434|| align=right|0,183|| align=right|3,58|| align=right|3,796||MBA||12. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120630)||1996 GL8|| align=right|14,7|| align=right|3,079|| align=right|0,049|| align=right|7,99|| align=right|5,403||MBA||13. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120631)||1996 GX9|| align=right|14,8|| align=right|3,140|| align=right|0,141|| align=right|2,02|| align=right|5,564||MBA||13. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120632)||1996 GC10|| align=right|14,5|| align=right|3,067|| align=right|0,062|| align=right|11,04|| align=right|5,369||MBA||13. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120633)||1996 GZ11|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,190|| align=right|7,62|| align=right|3,584||MBA||15. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120634)||1996 GP14|| align=right|16,7|| align=right|2,384|| align=right|0,182|| align=right|2,11|| align=right|3,680||MBA||12. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120635)||1996 HE16|| align=right|14,8|| align=right|3,065|| align=right|0,191|| align=right|4,41|| align=right|5,366||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120636)||1996 HW17|| align=right|14,8|| align=right|3,168|| align=right|0,220|| align=right|2,29|| align=right|5,638||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120637)||1996 JC12|| align=right|17,5|| align=right|2,355|| align=right|0,256|| align=right|4,53|| align=right|3,613||MBA||9. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120638)||1996 JC13|| align=right|17,0|| align=right|2,345|| align=right|0,088|| align=right|4,59|| align=right|3,591||MBA||11. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120639)||1996 KJ3|| align=right|15,1|| align=right|3,068|| align=right|0,371|| align=right|14,87|| align=right|5,374||MBA||24. května 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(120640)||1996 PN|| align=right|15,3|| align=right|2,318|| align=right|0,257|| align=right|21,04|| align=right|3,528||MBA||9. srpna 1996||Macquarie||R. H. McNaught; J. B. Child
|-
|(120641)||1996 PH4|| align=right|15,7|| align=right|2,570|| align=right|0,256|| align=right|2,93|| align=right|4,119||MBA||10. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(120642)||1996 PY5|| align=right|16,2|| align=right|2,376|| align=right|0,192|| align=right|2,11|| align=right|3,663||MBA||10. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(120643)||1996 RU|| align=right|16,2|| align=right|2,419|| align=right|0,247|| align=right|1,15|| align=right|3,763||MBA||10. září 1996||Kleť||Klet
|-
|(120644)||1996 RM3|| align=right|14,9|| align=right|2,612|| align=right|0,370|| align=right|6,92|| align=right|4,222||MBA||11. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(120645)||1996 RA10|| align=right|17,1|| align=right|2,549|| align=right|0,081|| align=right|1,66|| align=right|4,069||MBA||7. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120646)||1996 RE17|| align=right|16,4|| align=right|2,410|| align=right|0,186|| align=right|2,08|| align=right|3,740||MBA||13. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120647)||1996 SZ3|| align=right|15,8|| align=right|2,622|| align=right|0,268|| align=right|4,07|| align=right|4,245||MBA||21. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120648)||1996 SE4|| align=right|15,2|| align=right|2,556|| align=right|0,112|| align=right|10,22|| align=right|4,085||MBA||19. září 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(120649)||1996 TZ3|| align=right|16,4|| align=right|2,400|| align=right|0,193|| align=right|3,12|| align=right|3,717||MBA||8. října 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(120650)||1996 TV7|| align=right|15,3|| align=right|2,576|| align=right|0,099|| align=right|13,41|| align=right|4,133||MBA||11. října 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(120651)||1996 TA10|| align=right|15,6|| align=right|2,616|| align=right|0,191|| align=right|3,89|| align=right|4,231||MBA||15. října 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(120652)||1996 TF16|| align=right|16,3|| align=right|2,488|| align=right|0,083|| align=right|5,15|| align=right|3,924||MBA||4. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120653)||1996 TB19|| align=right|15,4|| align=right|2,516|| align=right|0,176|| align=right|2,42|| align=right|3,990||MBA||4. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120654)||1996 TU26|| align=right|15,8|| align=right|2,427|| align=right|0,038|| align=right|4,34|| align=right|3,780||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120655)||1996 TZ29|| align=right|16,1|| align=right|2,645|| align=right|0,144|| align=right|0,98|| align=right|4,301||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120656)||1996 TV45|| align=right|17,2|| align=right|2,558|| align=right|0,082|| align=right|2,12|| align=right|4,091||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120657)||1996 UP2|| align=right|16,4|| align=right|2,608|| align=right|0,068|| align=right|0,28|| align=right|4,212||MBA||17. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120658)||1996 UQ2|| align=right|16,8|| align=right|2,288|| align=right|0,133|| align=right|8,93|| align=right|3,461||MBA||17. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120659)||1996 UX2|| align=right|16,0|| align=right|2,800|| align=right|0,211|| align=right|4,11|| align=right|4,683||MBA||18. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120660)||1996 VA|| align=right|15,5|| align=right|2,770|| align=right|0,188|| align=right|5,99|| align=right|4,609||MBA||1. listopadu 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(120661)||1996 VZ2|| align=right|15,4|| align=right|2,759|| align=right|0,168|| align=right|9,64|| align=right|4,583||MBA||11. listopadu 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(120662)||1996 VK9|| align=right|13,8|| align=right|3,982|| align=right|0,255|| align=right|9,84|| align=right|7,944||HLD||3. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120663)||1996 VN15|| align=right|16,0|| align=right|2,769|| align=right|0,061|| align=right|1,59|| align=right|4,607||MBA||5. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120664)||1996 VR15|| align=right|16,2|| align=right|2,564|| align=right|0,146|| align=right|2,25|| align=right|4,105||MBA||5. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120665)||1996 XT|| align=right|15,2|| align=right|2,740|| align=right|0,198|| align=right|10,01|| align=right|4,534||MBA||1. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(120666)||1996 XL4|| align=right|15,6|| align=right|2,610|| align=right|0,313|| align=right|10,05|| align=right|4,215||MBA||6. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120667)||1996 XB8|| align=right|15,3|| align=right|2,962|| align=right|0,036|| align=right|9,86|| align=right|5,098||MBA||1. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120668)||1996 XM8|| align=right|16,7|| align=right|2,439|| align=right|0,127|| align=right|6,34|| align=right|3,808||MBA||6. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120669)||1996 XT13|| align=right|16,2|| align=right|2,687|| align=right|0,013|| align=right|2,76|| align=right|4,405||MBA||4. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120670)||1996 XM21|| align=right|15,8|| align=right|2,576|| align=right|0,139|| align=right|6,38|| align=right|4,134||MBA||8. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120671)||1996 XT25|| align=right|15,1|| align=right|2,690|| align=right|0,206|| align=right|13,76|| align=right|4,410||MBA||12. prosince 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(120672)||1997 AK|| align=right|16,3|| align=right|2,664|| align=right|0,268|| align=right|2,17|| align=right|4,347||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(120673)||1997 AA6|| align=right|15,3|| align=right|2,604|| align=right|0,171|| align=right|11,63|| align=right|4,201||MBA||2. ledna 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(120674)||1997 AV7|| align=right|16,1|| align=right|2,754|| align=right|0,063|| align=right|3,26|| align=right|4,571||MBA||2. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120675)||1997 AO10|| align=right|16,0|| align=right|2,868|| align=right|0,025|| align=right|3,15|| align=right|4,856||MBA||9. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120676)||1997 AO16|| align=right|15,9|| align=right|2,708|| align=right|0,180|| align=right|13,13|| align=right|4,456||MBA||14. ledna 1997||Kleť||Klet
|-
|(120677)||1997 AW20|| align=right|16,7|| align=right|2,154|| align=right|0,128|| align=right|2,38|| align=right|3,160||MBA||11. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120678)||1997 BB4|| align=right|15,7|| align=right|2,663|| align=right|0,024|| align=right|3,30|| align=right|4,344||MBA||31. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120679)||1997 BW4|| align=right|15,7|| align=right|2,734|| align=right|0,280|| align=right|11,40|| align=right|4,519||MBA||29. ledna 1997||Sormano||A. Testa; P. Chiavenna
|-
|(120680)||1997 BT5|| align=right|15,3|| align=right|2,850|| align=right|0,031|| align=right|1,33|| align=right|4,809||MBA||31. ledna 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(120681)||1997 BB6|| align=right|15,3|| align=right|2,736|| align=right|0,021|| align=right|9,80|| align=right|4,525||MBA||31. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120682)||1997 CZ1|| align=right|15,0|| align=right|2,717|| align=right|0,298|| align=right|12,11|| align=right|4,478||MBA||1. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120683)||1997 CJ6|| align=right|15,7|| align=right|2,785|| align=right|0,101|| align=right|3,45|| align=right|4,647||MBA||6. února 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(120684)||1997 CA9|| align=right|16,3|| align=right|2,718|| align=right|0,230|| align=right|6,41|| align=right|4,481||MBA||1. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120685)||1997 CM9|| align=right|15,6|| align=right|2,745|| align=right|0,210|| align=right|8,56|| align=right|4,546||MBA||1. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120686)||1997 CY10|| align=right|17,3|| align=right|2,158|| align=right|0,064|| align=right|1,26|| align=right|3,170||MBA||3. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120687)||1997 CJ11|| align=right|16,2|| align=right|2,807|| align=right|0,160|| align=right|9,83|| align=right|4,703||MBA||3. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120688)||1997 CM23|| align=right|16,0|| align=right|2,136|| align=right|0,073|| align=right|3,64|| align=right|3,120||MBA||7. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120689)||1997 EG5|| align=right|16,4|| align=right|2,732|| align=right|0,110|| align=right|1,05|| align=right|4,514||MBA||4. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120690)||1997 EE9|| align=right|15,9|| align=right|2,707|| align=right|0,107|| align=right|12,51|| align=right|4,452||MBA||2. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120691)||1997 EZ28|| align=right|16,0|| align=right|2,941|| align=right|0,031|| align=right|1,75|| align=right|5,044||MBA||10. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120692)||1997 EA37|| align=right|14,9|| align=right|2,766|| align=right|0,223|| align=right|11,90|| align=right|4,599||MBA||5. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(120693)||1997 GN1|| align=right|15,8|| align=right|2,742|| align=right|0,075|| align=right|5,40|| align=right|4,541||MBA||8. dubna 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(120694)||1997 GV5|| align=right|14,7|| align=right|2,729|| align=right|0,152|| align=right|9,27|| align=right|4,506||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(120695)||1997 GU40|| align=right|16,9|| align=right|2,186|| align=right|0,153|| align=right|3,13|| align=right|3,231||MBA||7. dubna 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120696)||1997 HH|| align=right|16,0|| align=right|3,132|| align=right|0,181|| align=right|1,28|| align=right|5,543||MBA||28. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120697)||1997 HP1|| align=right|15,4|| align=right|3,128|| align=right|0,059|| align=right|11,73|| align=right|5,531||MBA||28. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120698)||1997 HG13|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,145|| align=right|2,10|| align=right|3,670||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(120699)||1997 HM14|| align=right|15,8|| align=right|2,770|| align=right|0,100|| align=right|3,56|| align=right|4,610||MBA||27. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120700)||1997 HO16|| align=right|16,0|| align=right|2,808|| align=right|0,064|| align=right|3,79|| align=right|4,705||MBA||30. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120701)||1997 HR16|| align=right|16,5|| align=right|2,908|| align=right|0,034|| align=right|2,57|| align=right|4,957||MBA||30. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120702)||1997 JC5|| align=right|14,9|| align=right|3,128|| align=right|0,112|| align=right|16,38|| align=right|5,532||MBA||8. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120703)||1997 JM13|| align=right|17,6|| align=right|2,258|| align=right|0,146|| align=right|1,01|| align=right|3,392||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120704)||1997 KO3|| align=right|15,5|| align=right|2,925|| align=right|0,081|| align=right|8,82|| align=right|5,002||MBA||31. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120705)||1997 LH14|| align=right|16,5|| align=right|2,369|| align=right|0,149|| align=right|2,85|| align=right|3,645||MBA||8. června 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120706)||1997 MD1|| align=right|14,7|| align=right|3,121|| align=right|0,083|| align=right|8,97|| align=right|5,514||MBA||26. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120707)||1997 ML1|| align=right|14,9|| align=right|3,129|| align=right|0,213|| align=right|14,10|| align=right|5,535||MBA||27. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120708)||1997 MA2|| align=right|16,9|| align=right|2,347|| align=right|0,306|| align=right|3,57|| align=right|3,595||MBA||26. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120709)||1997 MC5|| align=right|16,2|| align=right|2,338|| align=right|0,172|| align=right|3,54|| align=right|3,573||MBA||29. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(120710)||1997 MX8|| align=right|17,1|| align=right|2,358|| align=right|0,125|| align=right|6,30|| align=right|3,620||MBA||29. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120711)||1997 MC9|| align=right|15,4|| align=right|3,140|| align=right|0,070|| align=right|7,69|| align=right|5,564||MBA||30. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120712)||1997 MH9|| align=right|15,6|| align=right|3,186|| align=right|0,135|| align=right|5,04|| align=right|5,687||MBA||30. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120713)||1997 QO2|| align=right|15,7|| align=right|2,296|| align=right|0,171|| align=right|23,93|| align=right|3,479||MBA||30. srpna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(120714)||1997 SQ3|| align=right|16,2|| align=right|2,278|| align=right|0,147|| align=right|8,59|| align=right|3,437||MBA||25. září 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(120715)||1997 SG4|| align=right|15,7|| align=right|2,389|| align=right|0,174|| align=right|5,79|| align=right|3,691||MBA||27. září 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(120716)||1997 SM5|| align=right|16,7|| align=right|2,450|| align=right|0,179|| align=right|1,90|| align=right|3,835||MBA||28. září 1997||Needville||Needville
|-
|(120717)||1997 SG6|| align=right|16,4|| align=right|2,354|| align=right|0,164|| align=right|5,80|| align=right|3,611||MBA||23. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120718)||1997 SF8|| align=right|16,0|| align=right|2,286|| align=right|0,144|| align=right|6,05|| align=right|3,455||MBA||23. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120719)||1997 SQ11|| align=right|15,3|| align=right|3,252|| align=right|0,071|| align=right|4,77|| align=right|5,864||MBA||27. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120720)||1997 SG12|| align=right|16,6|| align=right|2,401|| align=right|0,070|| align=right|3,90|| align=right|3,721||MBA||27. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120721)||1997 SP13|| align=right|16,6|| align=right|2,525|| align=right|0,249|| align=right|3,33|| align=right|4,012||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120722)||1997 SV13|| align=right|15,3|| align=right|3,229|| align=right|0,076|| align=right|5,01|| align=right|5,801||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120723)||1997 SA16|| align=right|15,6|| align=right|2,566|| align=right|0,127|| align=right|1,22|| align=right|4,111||MBA||27. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(120724)||1997 SV16|| align=right|17,5|| align=right|2,414|| align=right|0,166|| align=right|1,68|| align=right|3,750||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120725)||1997 SL18|| align=right|16,6|| align=right|2,346|| align=right|0,169|| align=right|6,00|| align=right|3,594||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120726)||1997 SR30|| align=right|16,1|| align=right|2,377|| align=right|0,228|| align=right|2,34|| align=right|3,665||MBA||25. září 1997||Uccle||T. Pauwels
|-
|(120727)||1997 SF32|| align=right|15,2|| align=right|3,241|| align=right|0,053|| align=right|5,62|| align=right|5,833||MBA||27. září 1997||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(120728)||1997 SG32|| align=right|16,2|| align=right|2,424|| align=right|0,101|| align=right|4,08|| align=right|3,773||MBA||28. září 1997||Haleakala||AMOS
|-
|(120729)||1997 SH32|| align=right|16,5|| align=right|2,356|| align=right|0,143|| align=right|3,04|| align=right|3,617||MBA||28. září 1997||Haleakala||AMOS
|-
|(120730)||1997 SN33|| align=right|16,6|| align=right|2,335|| align=right|0,238|| align=right|1,44|| align=right|3,568||MBA||26. září 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(120731)||1997 TY2|| align=right|16,3|| align=right|2,459|| align=right|0,196|| align=right|2,07|| align=right|3,855||MBA||3. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(120732)||1997 TS3|| align=right|16,0|| align=right|2,554|| align=right|0,166|| align=right|5,29|| align=right|4,081||MBA||3. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(120733)||1997 TN5|| align=right|15,8|| align=right|2,426|| align=right|0,162|| align=right|2,46|| align=right|3,778||MBA||2. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(120734)||1997 TH9|| align=right|16,8|| align=right|2,393|| align=right|0,101|| align=right|3,34|| align=right|3,702||MBA||2. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120735)||1997 TD11|| align=right|15,5|| align=right|2,427|| align=right|0,203|| align=right|0,34|| align=right|3,781||MBA||7. října 1997||Yatsuka||H. Abe
|-
|(120736)||1997 TA17|| align=right|15,4|| align=right|2,540|| align=right|0,157|| align=right|5,44|| align=right|4,048||MBA||9. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(120737)||1997 TL17|| align=right|15,2|| align=right|2,529|| align=right|0,158|| align=right|11,60|| align=right|4,022||MBA||8. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(120738)||1997 TO17|| align=right|16,7|| align=right|2,265|| align=right|0,100|| align=right|6,16|| align=right|3,409||MBA||2. října 1997||Haleakala||AMOS
|-
|(120739)||1997 TE26|| align=right|14,9|| align=right|2,411|| align=right|0,213|| align=right|3,11|| align=right|3,743||MBA||11. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(120740)||1997 UE16|| align=right|16,7|| align=right|2,592|| align=right|0,219|| align=right|6,43|| align=right|4,173||MBA||23. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120741)||1997 UJ22|| align=right|16,1|| align=right|2,616|| align=right|0,252|| align=right|4,79|| align=right|4,231||MBA||26. října 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(120742)||1997 VW1|| align=right|17,4|| align=right|2,383|| align=right|0,221|| align=right|1,66|| align=right|3,678||MBA||4. listopadu 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(120743)||1997 VN5|| align=right|15,5|| align=right|2,605|| align=right|0,190|| align=right|8,82|| align=right|4,204||MBA||8. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(120744)||1997 WX4|| align=right|17,2|| align=right|2,522|| align=right|0,162|| align=right|0,59|| align=right|4,003||MBA||21. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120745)||1997 WR9|| align=right|16,8|| align=right|2,543|| align=right|0,184|| align=right|2,39|| align=right|4,055||MBA||21. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120746)||1997 WC10|| align=right|16,4|| align=right|2,404|| align=right|0,136|| align=right|2,53|| align=right|3,726||MBA||21. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120747)||1997 WE11|| align=right|17,0|| align=right|2,378|| align=right|0,186|| align=right|2,29|| align=right|3,666||MBA||22. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120748)||1997 WB12|| align=right|17,0|| align=right|2,381|| align=right|0,232|| align=right|2,09|| align=right|3,673||MBA||22. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120749)||1997 WR12|| align=right|16,5|| align=right|2,457|| align=right|0,101|| align=right|0,96|| align=right|3,851||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120750)||1997 WX19|| align=right|16,0|| align=right|2,540|| align=right|0,082|| align=right|16,13|| align=right|4,047||MBA||24. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek